Denumirea de Tecuci se poate referi la:
Tecuci, un municipiu din județul Galați, România
Tecuci, o localitate din județul Teleorman, România

Toponime românești